

Нескопек — місто, штат Пенсільванія
 Нескопек Тауншип — селище, штат Пенсильванія